A Kecskeméten található műemlékek listája.

Források
 KÖH nyilvántartása: http://kereso.koh.hu/kohkereso/Default.aspx?tipus=MUTARGY

Mu~emlekek
Magyar kulturális témájú listák
Magyarországi műemlékek listái
Településekkel kapcsolatos listák